Colletes — один из крупнейших родов пчёл, включающий более 460 видов из семейства Colletidae.

Описание 
Как правило, средней величины, черные и густо светлоопушенные пчёлы. Гнездятся в песчаной или глинистой почве.

Две морфологические синапоморфии поддерживают монофилию Colletes: (i) «S»-образная вторая возвратная жилка заднего крыла и (ii) базальная часть проподеума ограничена сзади килем (или резким изменением наклона) и разделена на ямки продольным швом.

Вершина глоссы двулопастная; сложные глаза сходятся внизу, по крайней мере, у самцов; задняя часть второй возвратной жилки переднего крыла изогнута наружу; базитибиальная и пигидиальная пластинки отсутствуют, препигидиальные и пигидиальные бахромки-фимбрии отсутствуют.

Распространение 
Встречаются практически по всему миру, кроме Австралии и Антарктиды. В Неотропике более 100 видов (Moure et al. 2007), в Палеарктике более 200 видов, в Европе около 50 видов, в азиатской части России — 27 видов. В Средней Азии 85 видов, в том числе: Казахстан — 53 вида, Узбекистан — 30, Киргизия — 34, Туркмения — 40, Таджикистан — 51, Чили — 31 вид.

Классификация 
В мировой фауне около 500 валидных видов (по оценкам около 700 видов по данным Kuhlmann et al. 2009). Относится к подсемейству Colletinae.

Виды России и Европы 
Фауна пчёл рода Colletes России насчитывает более 40 видов.

 Colletes albomaculatus (Lucas, 1849)
 Colletes alocochila Moure
 Colletes arthuri Ferrari, 2017
 Colletes atacamensis Janvier
 Colletes atripes Smith
 Colletes bicolor Smith
 Colletes brevigena Noskiewicz 1936
 Colletes caspicus Morawitz, 1874
 Colletes chusmiza Rojas & Toro
 Colletes cinerascens Morawitz 1893
 Colletes cognatus Spinola
 Colletes collaris Dours, 1872
 Colletes coquimbensis Ferrari, 2017
 Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761)
 Colletes cyanescens (Haliday)
 Colletes cyaniventris Spinola
 Colletes daviesanus Smith, 1846
 Colletes dlusskyi Kuhlmann et Proshchalykin, 2015 — Азербайджан
 Colletes ebmeri Kuhlmann 2002
 Colletes edentuloides Kuhlmann, 2011 — Монголия
 Colletes flaminii Moure
 Colletes flavipilosus Ferrari, 2017
 Colletes floralis Eversmann, 1852
 Colletes fodiens (Fourcroy 1785)
 Colletes fulvipes Spinola
 Colletes gallicus Radoszkowski, 1891
 Colletes gilvus Vachal
 Colletes graeffei Alfken, 1900
 Colletes guanta Rojas & Toro
 Colletes halophilus Verhoef, 1944
 Colletes hederae Schmidt & Westrich, 1993
 Colletes hylaeiformis Eversmann, 1852
 Colletes impunctatus Nylander, 1852
 Colletes kaszabi Kuhlmann 2002
 Colletes kipyatkovi Kuhlmann et Proshchalykin, 2013 — Казахстан
 Colletes kozlovi Friese 1913
 Colletes kuhlmanni Ferrari, 2017
 Colletes longiceps Friese
 Colletes lucens Vachal
 Colletes nigropilosus Ferrari, 2017
 Colletes maidli Noskiewicz 1936 (= C. lebedewi Noskiewicz 1936)
 Colletes marginatus Smith 1846
 Colletes mastochila Moure
 Colletes mlokossewiczi Radoszkowski, 1891
 Colletes murinus Friese
 Colletes musculus Friese
 Colletes nasutus Smith, 1853
 Colletes nigricans Gistel, 1857
 Colletes nigritulus Friese
 Colletes patagonicus Schrottky
 Colletes punctatus Mocsáry, 1877
 Colletes quelu Rojas & Toro
 Colletes ravulus Noskiewicz 1936
 Colletes rutilans Vachal
 Colletes sierrensis Frey-Gessner, 1903
 Colletes similis Schenck 1853
 Colletes simulatus Ferrari, 2017
 Colletes succinctus (Linnaeus, 1758)
 Colletes subnitens Noskiewicz 1936
 Colletes sulcatus Vachal
 Colletes toroi Ferrari, 2017
 Colletes ventricarinatus Ferrari, 2017
 Colletes vicugnensis Rojas & Toro
 Colletes wacki Kuhlmann 2002
 Colletes warnckei Kuhlmann 2002
 Другие виды

См. также 
 Пчела-плотник фиолетовая
 Colletes capensis

Примечания

Литература 
 Осычнюк А. З., Панфилов Д. В., Пономарева А. А. Надсемейство Apoidea. // Определитель насекомых европейской части СССР. Л., 1978. Т. 3, ч. 1: Перепончатокрылые. С. 279—518.
 Kuhlmann, M., Almeida, E.A.B., Laurenne, N. & Quicke, D.L.J. (2009) Molecular phylogeny and biogeography of the bee genus Colletes Latreille, 1802 (Hymenoptera: Apiformis: Colletidae), based on mitochondrial COI and nuclear 28S nuclear sequence data. Insect Systematics & Evolution, 40, 291—318. https://doi.org/10.1163/139956009X12475840653733

 Kuhlmann, M., Else, G.R., Dawson, A. & Quicke, D.L.J. (2007) Molecular, biogeographic and phenological evidence for the existence of three western European sibling species in the Colletes succinctus group (Hymenoptera: Apidae). Organisms Diversity & Evolution, 7, 155—165. https://doi.org/10.1016/j.ode.2006.04.001

 Kuhlmann, M. & Pauly, A. (2013) The bee genus Colletes Latreille 1802 in Ethiopia (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). Zootaxa, 3693 (2), 267—292. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3693.2.9

 Kuhlmann, M. & Proshchalykin, M.Y. (2011) Bees of the genus Colletes Latreille 1802 of the Asian part of Russia, with keys to species (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae). Zootaxa, 3068, 1-48.

 Kuhlmann, M. & Proshchalykin, M.Y. (2013) The genus Colletes (Hymenoptera: Apoidea: Colletidae) in Central Asia. Zootaxa, 3750 (5), 401—449. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3750.5.1

 Kuhlmann, M. & Proshchalykin, M.Y. (2014) New and little known bees of the genus Colletes Latreille 1802 (Hymenoptera: Colletidae) from Central Asia. Zootaxa, 3846 (4), 591—596. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3846.4.8

 Kuhlmann, M. & Proshchalykin, M.Y. (2016) The bees of the genus Colletes Latreille (Hymenoptera: Colletidae) of the Caucasus region. Zootaxa, 4161 (3), 367—385. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4161.3.5

Ссылки 
 Определитель Colletes по самкам
 Определитель Colletes по самцам
 Список видов Colletes
 Worldwide Colletes Species Map

Colletes
Роды пчёл